Electric City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Electric City (Ohio), im Tuscarawas County, nicht mehr existent
 Electric City (Texas), im Hutchinson County
 Electric City (Washington), im Grant County

Electric City  steht für:
 Electric City (Fernsehserie), animierte Science-Fiction-Web-Serie aus dem Jahr 2012
 Electric City, Song der Black Eyed Peas vom Album The E.N.D.
 The Electric City, Spitzname von Schenectady, Stadt im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten